Рю́эгг () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Рюэгг, Иво (род. 1971) — швейцарский бобслеист.
 Рюэгг, Ивонн (род. 1938) — швейцарская горнолыжница.